Serralunga d'Alba, een gemeente in de Italiaanse provincie Cuneo (regio Piëmont) 
 Serralunga di Crea, een gemeente in de Italiaanse provincie Alessandria (regio Piëmont)